Жан Гальфьон (; род. 9 июня 1971 года) — французский легкоатлет, который специализировался в прыжках с шестом.

Родился в Париже. Впервые на международной арене заявил о себе в 1990 году, когда стал чемпионом мира среди юниоров. На следующий год занял 10-е место на мировом первенстве в Токио. В 1993 году выиграл бронзовые медали на чемпионате мира в помещении, Универсиаде и Средиземноморских играх. Серебряный призёр чемпионата Европы в помещении 1994 года. 

На Олимпиаде в Атланте вырвал золотую медаль у российского прыгуна Игоря Траденкова, обыграв его по попыткам. В 1998 году выигрывает бронзовую медаль чемпионата Европы. В 1999 году стал чемпионом мира в помещении, выиграв с личным рекордом 6,00 метров. 

После этого чемпионата его карьера пошла на спад. Он больше не смог выиграть ни одного крупного чемпионата. Принял участие в Олимпийских играх 2000 года, но не смог пробиться в финал. На мировом первенстве в Хельсинки он также не смог выйти в финальную стадию соревнований, заняв лишь 8-е место в квалификационных прыжках.

За годы выступлений 6 раз выигрывал национальный чемпионат. Один из семнадцати прыгунов, кому покорилась высота 6 метров. После ухода из спорта работал комментатором на телеканале Canal+.

Ссылки 
 

Прыгуны с шестом Франции
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике